26. Mistrzostwa Świata w Short Tracku odbyły się w południowokoreańskim Jeonju, w dniach 29 – 31 marca 2001 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie ISU 
 Wyniki mężczyzn na stronie ISU 

Mistrzostwa świata w short tracku
2001 w sportach zimowych
2001 w Korei Południowej
Zawody sportowe w Korei Południowej